Goody peut désigner :

Patronyme 
 Bob Goody (né en 1951) : acteur, librettiste et écrivain britannique ;
 Jack Goody (1919-2015) : anthropologue britannique ;
 Jade Goody (1981-2009) : participante à l'émission anglaise Big Brother, disparue jeune d'un cancer de l'utérus qu'elle a médiatisé ;
 Joan E. Goody (1935-2009) : architecte américaine ;
 Laila Goody (née en 1971) : actrice norvégienne ;
 Nick Goody (né en 1991) : joueur américain de baseball.

Autres 

 Goody Goody : une chanson populaire de 1936, composée par Matty Malneck et écrite par Johnny Mercer ;
 Goody : un jeu vidéo créé en 1987 par Gonzalo Suárez Girard et distribué par Opera Soft.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais